Oreios () ist in der griechischen Mythologie:

 Oreios (Kentaur), von Herakles getötet
 Oreios (Lapith), Teilnehmer an der Hochzeit des Peirithoos
 Sohn der Polyphonte und eines Bären, siehe Agrios und Oreios
 Oreios (Heros), Erfinder des Messings
 Oreios (Diener des Midas)
 Oreios (Gottheit), einer der Berggötter oder ein Beiname von Berggottheiten
 Oreios (Vater des Oxylos)